Schönborn kan syfta på:

 Schönborn (adelssläkt) – en tysk adlig släkt
 Schönborn (efternamn) – ett tyskt efternamn

Geografi

Tjeckien

Byggnader 
 Schönbornpalatset, Prag

Tyskland 
 Bad Schönborn – kommun i Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg.
 Schönborn, Niederlausitz – kommun i Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg.
 Schönborn, Donnersbergkreis – kommun i Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz.
 Schönborn, Hunsrück – kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz.
 Schönborn, Rhein-Lahn-Kreis – kommun i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz.
 Schönborn, Dresden – stadsdel i Dresden, Sachsen.
 Schönborn, Frielendorf – ort i Frielendorfs kommun, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen.
 Schönborn, Lampertswalde – ort i Lampertswaldes kommun, Landkreis Meissen, Sachsen.
 Schönborn, Triptis – stadsdel i Triptis, Saale-Orla-Kreis, Thüringen.
 Schönborn-Dreiwerden – ort i Rossaus kommun, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen.

Byggnader 
 Schönborner Hof, Mainz
 Bastion von Schönborn – i Mainz-Kastel.
 Schönbornkapelle – Würzburg.
 Schloss Schönbornslust – förfallet slott nära Koblenz.
 Schönborner Hof, Aschaffenburg
 Schloss Schönborn, Geisenheim – i Geisenheim.

Österrike 
 Schönborn, Göllersdorf – kommundel i Göllersdorfs kommun, Niederösterreich.

Byggnader 
 Slottet Schönborn i Göllersdorf, Niederösterreich.
 Palais Schönborn, Laudongasse i Wien.
 Palais Schönborn-Batthyány i Wien.

Historiska tyska ortnamn på platser i andra länder

Polen
 Kępsko – ort i Lubusz vojvodskap,  se Świebodzin (tidigare Schönborn im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg).
 Miłogostowice – ort i Nedre Schlesiens vojvodskap,  se Kunice, Nedre Schlesien (tidigare Schönborn im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien).
 Okalenice – ort i Lubusz vojvodskap, (tidigare Schönborn im Landkreis Rothenburg (Ob. Laus.), Niederschlesien).
 Studnica – ort i Ermland-Masuriens vojvodskap, se Jeziorany (tidigare Schönborn im Landkreis Rößel, Ostpreußen)
 Szymborno – ort i Kujavien-Pommerns vojvodskap; se Kijewo Królewskie (tidigare Schönborn im Landkreis Kulm (Weichsel), Danzig-Westpreußen).
 Zdrój – ort i Ermland-Masuriens vojvodskap, Polen; se Lelkowo (tidigare Schönborn im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen).
 Żerniki Wrocławskie – ort i Nedre Schlesiens vojvodskap; se Gmina Siechnice (tidigare Schönborn im Landkreis Breslau, Niederschlesien).

Tjeckien
 Nová Ves (Číměř) – en by
 Krásná Studánka – ort i Liberecs kommun

Ukraina
 Schenborn – by i Rajon Mukatschewe, Oblast Transkarpatien, (på tyska Schönborn).